Božkovy () jsou vesnice v okrese Domažlice, kraj Plzeňský. Patří pod obec Milavče. V roce 2011 zde trvale žilo 29 obyvatel.

Historie 
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1543.

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Vesnice v okrese Domažlice
Milavče
Sídla v Podčeskoleské pahorkatině